

Pierre-Brossolette est le nom d'une  branche de la famille française issue de Pierre Brossolette (1903-1944), homme politique et résistant français.

Personnalités 
Pierre-Brossolette peut désigner :
 Claude Pierre-Brossolette (1928-2017), fils de Pierre et Gilberte Brossolette, inspecteur des finances, secrétaire général de la présidence de la République française, président du Crédit lyonnais ;
 Sylvie Pierre-Brossolette (née en 1954), fille de Claude Pierre-Brossolette, journaliste, rédactrice en chef du service de politique intérieure de l'hebdomadaire Le Point.

Odonymie 

 Rue Pierre-Brossolette à Paris ( arrondissement).
 Place Pierre-Brossolette à Marseille ( arrondissement).
 Rue Pierre-Brossolette à Châtillon dans les Hauts-de-Seine.
 Avenue Pierre-Brossolette à Montrouge.

Télévision 
 Pierre Brossolette ou Les passagers de la lune, téléfilm français de Coline Serreau (2015)

Voir aussi 
 Gilberte Brossolette (1905-2004), journaliste et femme politique française, épouse de Pierre Brossolette